В списке перечисляются действующие гидроэлектростанции Армении. Список сгруппирован по двум каскадам и группе малых ГЭС.

По данным Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ на конец 2014 года суммарная установленная мощность ГЭС Армении составляла 1 228 МВт, суммарная выработка ГЭС в 2012 году составила 2,3 .

Действующие ГЭС

Севано-Разданский каскад 
Севано-Разданский каскад ГЭС состоит из 7 действующих электростанций, размещенных на реке Раздан. Находится в собственности ЗАО «Международная энергетическая корпорация», 90 % акций которого принадлежит ГК «Ташир».

Воротанский каскад 
Воротанский каскад ГЭС состоит из трёх электростанций, размещённых на реке Воротан. Находится в собственности ЗАО «Воротанский каскад ГЭС», 100% акций которой принадлежат американской компании ContourGlobal.

Малые ГЭС 

По состоянию на 1 января 2019г. электроэнергию вырабатывали 188 МГЭС, с суммарной установленной мощностью около 369 МВт

В таблице ниже перечислены лишь некоторые из малых ГЭС.

Запланированные ГЭС

См. также 
 Энергетика Армении

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гидроэлектростанции Армении
Гидро
Списки плотин и гидроэлектростанций